Schuhmachergildehaus nennt man
Schuhmachergildehaus (Goslar)
Schuhmachergildehaus (Quedlinburg)